Hydnophora är ett släkte av koralldjur. Hydnophora ingår i familjen Merulinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Hydnophora